Comitatul Monongalia (Monongaila County) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Monongalia County, West Virginia
Monongalia County, Minnesota, desființat în 1871